1441 км — разъезд Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1441 километр).

Находится в Муйском районе Республики Бурятия, на левобережье Муякана (в 1 км к северу от русла реки).

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы БАМа
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Транспорт Муйского района